Hyôga (氷河 glacier) est un personnage du manga Saint Seiya.

Description du personnage 

Dans le manga son maître est Camus, Chevalier d’Or du Verseau.

Dans la série d’animation le maître de Hyôga est le Seigneur Cristal, aussi appelé Chevalier Cristal, dont l’appartenance à une caste de la chevalerie n’est pas définie. Apprenant que le Seigneur Cristal serait lui-même le disciple de Camus, Hyôga considère alors Camus comme son maître.

Parmi les personnages principaux, Hyôga et Shun sont les deux chevaliers les plus fleur bleue. 

Hyôga est orphelin, tout comme les autres futurs Chevaliers de Bronze, il connaît cependant l’identité de son père, contrairement aux autres, et il confirmera cette confidence de Ikki à Seiya lors de leur bataille pour récupérer l’armure d’or. Il est à noter que ce qui vient d'être dit est valable seulement pour l'animé : dans le manga, il est un des fils de Mitsumasa Kido.

Il décida de devenir Chevalier pour acquérir la force nécessaire, ceci afin de pouvoir plonger dans l’eau glacée et rendre visite à sa mère. Cette dernière repose au fond de la mer de glace, à la suite du naufrage du bateau les conduisant au Japon. Cette motivation est source de disputes entre Hyôga et Isaak, autre disciple de Camus. Isaak le sauvera de la noyade en se sacrifiant et en y laissant un œil. Il sera alors recueilli par Poséidon et affrontera Hyôga par la suite.

Une lettre du Sanctuaire lui apprit l’emplacement de l’armure du Cygne, et lui donna instruction de tuer les Chevaliers de Bronze combattant pour le Tournoi Intergalactique, considéré une violation des règles de la Chevalerie. Cependant, il douta rapidement du bien-fondé de cette mission, et devient également un traître pour le Sanctuaire.

Dans la série d’animation, c’est Ikki qui est envoyé par le Sanctuaire mais rapidement décide de se battre pour ses propres intérêts. Dans la série d’animation, les Chevaliers de Bronze ne sont pas les fils de Mitsumasa Kido.

Au cours du combat dans le Sanctuaire, il a livré deux combats épiques. Le premier a lieu contre Milo du Scorpion qui lui inflige de sévères blessures avec son attaque de l’Aiguille Écarlate, technique provoquant une hémorragie. Mais Hyôga parvint à résister jusqu'au quinzième et dernier coup de Milo avant de s'écrouler agonisant. Ce dernier, impressionné par la détermination de Hyôga qui, bien qu'en train de mourir, rampait pour rejoindre ses compagnons, stoppa l’hémorragie de Hyôga et le laissa partir. Par la suite, c’est Milo qui offrit son sang afin de restaurer l’armure du Cygne, complètement pulvérisée après la Bataille.
Le deuxième combat est l’un des plus beaux, visuellement parlant, de la Bataille du Sanctuaire. Hyôga affronte son maître, Camus du Verseau, en combat singulier et parvint à le terrasser en atteignant le septième sens pour imiter l’attaque ultime du Verseau, l’Exécution de l’Aurore, un puissant jet de vent à la température du zéro absolu. Après Shun, il devient le second chevalier de bronze à posséder une attaque du septième sens.

Son amour pour sa mère est sa grande faiblesse, et il ne s’en débarrassera que lors de son combat contre Isaak du Kraken, général des mers à la solde de Poséidon et ami d’enfance qui était lui aussi disciple de Cristal. Lors de ce combat, sa compassion le poussera d’ailleurs à permettre à Isaak de se venger en lui crevant un œil, ce qui était arrivé à Isaak alors que ce dernier était venu sauver Hyôga de la noyade.

Hyôga revêtira à plusieurs reprises, durant la série et les films, l’armure de son maître: l’armure d'or du Verseau. Dans le manga, il la portera lors des combats contre Poséidon et Hadès.

Lors d'une guerre contre un grand prêtre d'Odin, Hyôga fut enlevé et subit un lavage de cerveau. Devenu maléfique - et sous l'identité de Midgard - il revêtit l'armure d'un des guerriers divins d'Asgard et fut envoyé pour tuer Shiryu.

Saint Seiya Next Dimension 

Hyôga est l'un des personnages principaux de la suite officielle du manga original de Saint Seiya, à savoir Saint Seiya: Next Dimension.

Techniques 
 La Poussière de Diamant (Diamond Dust - ダイヤモンドダスト). Ses poings tirent de la glace pilée.
 Le Tonnerre de l'Aurore (Aurora Thunder Attack - オーロラサンダーアタック). La VF contient une erreur de traduction et a nommé cette attaque « Tonnerre de l’Aube ». Provoque une tempête glaciale.
 Cercle de Glace (Kol’tso - カリシォー). Dans la série d’animation, cette attaque a été renommée Hyôketsu Ring (氷結リング). Hyôga utilise cette technique contre Milo
 L’Exécution de l’Aurore (Aurora Execution - オーロラエクスクーション), technique héritée de Camus. Envoie sur l'ennemi un souffle à température du zero absolu.
 Tô Kekken (Tou Ketsu Ken - 凍結拳) - Technique qui consiste à geler les pieds d'un adversaire de grande taille pour l'immobiliser.
 Mur de glace - Nouvelle version du cercueil de glace de Camus, utilisée contre Minos.

Armures 

Au cours de la série, Hyôga est amené à porter d’autres armures que celle du Cygne :
 Or : Verseau
 Divine : Cygne
 Asgard : Jörmungand (le serpent de Midgard)

Voix 

Sa voix japonaise est celle de Koichi Hashimoto puis à partir des OAV d’Inferno Chapter, c’est Hiroaki Miura sauf dans Saint Seiya Omega où c'est Mamoru Miyano. Quant à Hyôga enfant, il était doublé par Tôma Yumi (épisodes 7, 67 et partie Poséidon), Satô Chie (épisode 21) et Fumiko Inoue (Partie Hadès).

Sa voix dans la version française de la série d’origine fut celle de Marc François et Bernard Tiphaine (épisodes 15 et 16).

Dans le , La Guerre des dieux, c’est Gilles Laurent qui double Hyôga même si Marc François était présent sur le rôle de Shiryu : cela étant dû au fait que ces deux personnages s’affrontent et que Hyôga, étant devenu maléfique, devait bénéficier d’une voix plus menaçante. Marc François reprendra son rôle pour les autres films.

Dans la version française du jeu vidéo, la voix de Hyôga est celle de Thierry Kazazian.

Dans les OAV d’Hadès c’est Mathieu Moreau (Le Sanctuaire) puis Frédéric Popovic (Inferno et Elysion) qui doubleront le chevalier du Cygne.

Enfin, dans Saint Seiya Omega, Mathieu Buscatto (saison 1) et Franck Sportis (saison 2) se succèdent sur le rôle.

Hyôga jeune quant à lui avait la voix de Stéphanie Murat (épisode 67 et partie Poséidon), Joelle Fossier (épisode 7) et Laurence Crouzet. L’acteur (ou l’actrice) le doublant dans la partie Hadès n’est pas connue.

Chevaliers de Bronze
Hyoga

en:List of Saint Seiya characters#Cygnus Hyōga